

Persone 
  Dražen Boban   – ex calciatore croato
 Gabrijel Boban – calciatore croato
 Zvonimir Boban – ex calciatore croato

Altro 
 Boban – prenome serbo maschile, ipocoristico di Bogdan o Slobodan
 Boban – album di Boban Rajović del 2000